Кузьо — українське прізвище.

Відомі носії:
 Кузьо Ганна-Олена Григорівна — українська радянська діячка, машиніст загортальних машин Львівського виробничого об'єднання кондитерської промисловості «Світоч». Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Кузьо Ігор Володимирович — науковець в галузі машинознавства, динаміки і міцності машин, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор.
 Кузьо Тарас — британський та канадський політолог українського походження, спеціаліст з історії та політики незалежної України, совєтолог.

Українські прізвища